Діцмайрі () — вірменські села:

 Діцмайрі (Нагірний Карабах) — у Кашатазькому районі, Нагірно-Карабаська Республіка;
 Діцмайрі (Сюнік) — у марзі (області) Сюнік, Республіка Вірменія;